

Obsługa

Bezpieczeństwo

Anonimowość

Dostępność źródeł

Wiarygodność

Usługi internetowe